

Archeologia 
 Claros – antico santuario greco sulla costa della Ionia

Geografia 
 Montes Claros – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais

Persone 
 Alfredo Claros – pittore spagnolo
 Jorge Claros – calciatore honduregno, centrocampista difensivo
 Josep Clarós – allenatore di pallacanestro spagnolo